Amerikai Egyesült Államok
 La Grande (Oregon)
 La Grande (Washington)

 Kanada
 La Grande, folyó Québecben